

Населені пункти та їхні частини

 Бжезова — село в гміні Добчице Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Бжезова — село в гміні Лапанув Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Березова (Бжезова) — село в Новий гміні Жміґруд Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Бжезова — частина села Більчиці в гміні Ґдув Велицького повіту Малопольського воєводства
 Бжезова — частина села Славковіце в гміні Біскупіце Велицького повіту Малопольського воєводства
 Бжезова — частина села Вільковисько в гміні Йодловник Лімановського повіту Малопольського воєводства

Примітки